Schofield può riferirsi a:

Geografia
 Schofield – comune del Wisconsin
 Schofield Barracks – Census-designated place delle Hawaii

Persone
 Alf Schofield – calciatore scozzese
 David Schofield  – attore inglese
 Jon Schofield – canoista britannico
 John Schofield – generale statunitense
 Johnny Schofield – calciatore inglese
 Michael Schofield – giocatore di football americano statunitense
 O'Brien Schofield – giocatore di football americano statunitense

Altro
 Schofield – carro armato leggero prototipale neozelandese
 Schofield – rivoltella prodotta dalla Smith & Wesson
 Penrod Schofield – protagonista della serie letteraria omonima opera di Booth Tarkington

Pagine correlate
 Scofield  – scrittura alternativa di Schofield